A magyar röplabdakupát 1951-től írja ki a Magyar Röplabda Szövetség. A sorozatot 1951-től 1989-ig Magyar Népköztársasági Kupának hívták. A kupát általában kieséses rendszerben rendezik, de a hatvanas, hetvenes és nyolcvanas években sokszor körmérkőzéses formában játszották.

A BSE (Bp. Petőfi VTSK, Bp. Bástya VTSK, Bp. VTSK) jogutódja a Bp. Petőfi csapatának. A NIM SE a Nehézipari Minisztérium csapata volt, 1981-ben a bázisszerv megszűnt, a csapatot a Vasas vette át.

Az eddigi döntők

Férfiak

Nők

* körm: körmérkőzés; pa: pontaránnyal

Megjegyzés: Körmérkőzés esetén a csapatok neve után fel van tüntetve, hogy hány pontot értek el. A dátum ilyenkor az utolsó meccs dátumát jelzi akkor is, ha az nem az első kettő meccse volt (vagy akár egyik sem játszott aznap).

Helyszín: A nem jelölt városú helyszínek mind Budapesten vannak. A Sportcsarnoki pálya a Nemzeti Sportcsarnok melletti szabadtéri pálya volt. A Bartók Béla út a BLKE, a Baross utca a Vörös Meteor, a Győri út a TFSE, a Fáy utca és a Folyondár utca a Vasas, a Megyeri út az Újpesti Dózsa, a Váci út a Vasas Izzó, a Városmajor a BSE pályája.

Források 
A magyar sport évkönyve, Magyar Sportévkönyv
Népsport, Nemzeti Sport

Kapcsolódó szócikkek 
Magyar férfi röplabdabajnokság
Magyar női röplabdabajnokság

Magyar röplabda